Verzug steht für:

 allgemein die Verzögerung einer fälligen Leistung, Schuldnerverzug, siehe Vertragsverletzung
 speziell in Bezug auf die Ware oder Dienstleistung der Lieferverzug
 speziell in Bezug auf die Abgeltung der Zahlungsverzug
 die Weigerung des Gläubigers, eine Leistung entgegenzunehmen, Gläubigerverzug, siehe Annahmeverzug
 im Verfahrensrecht eine Hinauszögerung im Tätigwerden, siehe Gefahr im Verzug

 in der Mechanik eine Änderung der Maße und der Form, siehe Verzug (Mechanik)
 bei Papier eine Änderung der Maße, siehe Papierverzug
 in der Garnherstellung das Auseinanderziehen der Fasern eines Faserbandes zu einem feineren Band, siehe Verzug (Garnherstellung)
 im Bergbau die Auskleidung der Zwischenräume beim Streckenausbau, siehe Verzug (Bergbau)

Siehe auch:
 Schuldnerverzug, Verzögerung